Diógenes puede referirse a:
Diógenes de Apolonia, «el Físico», filósofo griego, ;
Diógenes de Babilonia, estoico del Periodo helenístico;
 Diógenes de Bizancio, obispo de Bizancio de 114 a 129.
Diógenes de Oinoanda, filósofo griego epicúreo, ;
Diógenes de Sinope, «el Cínico», filósofo griego de la escuela cínica;
Diógenes Laercio, historiador griego de filosofía clásica;
El síndrome de Diógenes.
Diogenes Género de crustáceo decápodo de la familia Diogenidae.
Diógenes, Banda, Banda de rock de Córdoba, Argentina.